Het 16de wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats van 2 tot 15 juni 1999 in Egypte. Vierentwintig landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel. De nummers één tot en met zeven plaatsten zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen 2000 in Sydney, Australië.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Achtste finales

Kwartfinales

5de/8ste plaats

Halve finales

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1999

Handbal
1999
Handbal in 1999